Sebastián kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Sebastián, Guanajuato, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional,

USA 

 Sebastian, Florida, ort, Indian River County, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar